

Prénom
Gavin est un prénom courant en Écosse, en Irlande et aux États-Unis, qui serait issu du nom du chevalier Gauvain, et est porté par plusieurs personnalités :
 
 Gavin Bryars (1943-), un compositeur de musique post-minimaliste et contrebassiste britannique,
 Gavin DeGraw (1977-), un chanteur et guitariste américain,
 Gavin Douglas (vers 1474-1522), un poète écossais,
 Gavin Duffy (1981-), un joueur de rugby irlandais,
 Gavin Evans (1984-), un joueur gallois de rugby à XV,
 Gavin Greenaway (1964-), un compositeur de musiques de films britannique,
 Gavin Hamilton (1723-1798), un peintre néo-classique écossais,
 Gavin Hastings (1962-), un joueur de rugby à XV écossais,
 Gavin Henson (1982-), un joueur de rugby gallois,
 Gavin Hume (1980-), un joueur de rugby à XV sud-africain,
 Gavin James (1991-), un chanteur irlandais,
  (1989-), un footballeur vincentais,
 Gavin Keith Johnson (1966-), un joueur de rugby à XV sud-africain,
 Gavin Kerr (1977-), un joueur de rugby à XV britannique,
 Gavin MacLeod (1930-2021), un acteur américain,
 Gavin Millar (1938-), un réalisateur, acteur et scénariste britannique,
 Gavin Christopher Newsom (1967-), un homme politique démocrate américain et  de San Francisco,
 Gavin O'Connor (1964-), un réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain,
  (1972-), un acteur irlandais,
 Gavin Rossdale (1965-), un chanteur, guitariste et compositeur de l'ex-groupe britannique Bush,
 Gavin Michael Thomas (1977-), un joueur de rugby à XV britannique,
 Richard Gavin Reid (1879-1980), un homme politique canadien  et premier ministre de l'Alberta,

Nom de famille

 Belinda Gavin, actrice américaine.
 Ethel Gavin (1866-1918), directrice d'école écossaise ;
 James Maurice Gavin (1907-1990), un général américain,
 Johnny Servoz-Gavin (1942-2006), un pilote automobile français.
 Lindsay Gavin (1994-), une taekwondoïste calédonienne ;
 Tim Gavin (1963-), un joueur de rugby à XV australien,

Pseudonyme 
 John Gavin (1931-2018), un acteur américain,

Autres langues
Le prénom italien :it:Gavino n'a aucun rapport.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme